Gradovi u Rumunjskoj:
 Livezile (Alba, Rumunjska), županija Alba
 Livezile (Bistriţa-Năsăud, Rumunjska), županija Bistriţa-Năsăud
 Livezile (Mehedinţi, Rumunjska), županija Mehedinţi
 Livezile (Timiş, Rumunjska), županija Timiş